XXIV Чемпионат России по современному пятиборью среди женщин проходил в городе Москва 7-9 августа 2016 года.  Соревнования прошли на базе "Северный". Медали разыгрывались в личном первенстве. Всего на старт вышли 29 спортсменок, представлявшие 8 регионов и городов России. 

Чемпионкой России 2017 года стала Анна Буряк, которая уже становилась победительницей чемпионата России в 2014 году.

Чемпионат России. Женщины. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 

 Личное первенство. Итоговые результаты.

Чемпионат России. Женщины. Эстафеты. 12-15 июля 2016 года. Москва. 
Чемпионат России по современному пятиборью (эстафеты) проходил в городе Москва 12-15 июля 2016 года.  Соревнования прошли на базе "Северный". Медали разыгрывались в двух видах: женская (8 команд) и смешанная-mix (10 команд). 

 Победитель и призеры. Женская эстафета

 Итоговые результаты.

 Победитель и призеры. Эстафета смешанная (MIX)

 Итоговые результаты.

Источники. 
 "Спорт-Экспресс" Официальный сайт 
 "Советский спорт" Официальный сайт
  Федерация пятиборья России

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве